Епархия Тустепека () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сан-Хуан-Баутиста-Тустепек, Мексика. Епархия Тустепека входит в митрополию Антекера. Кафедральным собором епархии Тустепека является церковь святого Иоанна Крестителя.

История 

8 января 1979 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Nuper sacer», которой учредил епархию Тустепека, выделив её из территориальной прелатуры Уаутлы.

Ординарии епархии 
 епископ José de Jesús Castillo Rentería (8.01.1979 — 11.02.2005)
 епископ José Antonio Fernández Hurtado (11.02.2005 — 26.09.2014), назначен архиепископом Дуранго
 Sede Vacante

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
  Булла Nuper sacer

Ссылки 

 Официальный сайт 
  Информация 

Католические епархии Мексики